Brecknock kan syfta på:

 Brecon, stad i Powys i Wales
 Brecknockshire, traditionellt grevskap, del av Powys sedan 1974
 Borough of Brecknock, distrikt i Powys 1974–1996